Rošt je konstrukce, skládající se z podlouhlých kusů materiálu, spojených k sobě tak, že mezi nimi zůstávají pravidelné otvory. Používá se v mnoha oborech.

 Rošt (součást topeniště) – je součástí mnoha pecí a kotlů na tuhá paliva
 atribut při zobrazování svatého Vavřince
 Rošt (stavebnictví) – obvykle slouží ke zpevnění základů staveb
 Rošt (postel) – součást postele.
 Lamelový rošt
 Drátěnka (rošt)

Související články 
 Pletivo
 Filtr
 Membrána

Externí odkazy